Ritakirche ist der Name der nach Rita von Cascia benannten Gebäude.

Belgien 
 Chapelle Sainte-Rita in Brasménil

Brasilien 
 Igreja de Santa Rita de Cássia in Cataguases, Minas Gerais
 Igreja de Santa Rita de Cássia in Rio de Janeiro
 Igreja de Santa Rita in Serro (Minas Gerais)

Deutschland 
 St. Rita (Berlin) in Berlin
 St. Rita (Bogenhausen), München-Bogenhausen
 St. Rita (Schmidsreute), im Landkreis Oberallgäu, Bayern

Frankreich 
 Église Sainte-Rita in Marseille
 Ste-Rita (Nizza)
 Église Sainte-Rita in Paris

Italien 
 Santa Rita (Brunate)
 Chiesa della Consolazione (Genua)
 Santa Rita (Messina)
 Santa Rita da Cascia in Campitelli, heute Sala Santa Rita, Rom
 Santa Rita da Cascia alle Vergini, Rom
 Santa Rita da Cascia (Rovigo)
 Santa Rita (Turin)

Kuba 
 Santa Rita de Casia in Havanna

Niederlande 
 Sint-Ritakerk in Amsterdam
 Sint-Ritakerk in Boskant
 Sint-Ritakerk in Den Hoorn
 Sint-Ritakerk in Harelbeke
 Sint-Ritakerk in Kontich

Portugal 
 Igreja de Santa Rita in Ermesinde

Spanien 
 Iglesia de Santa Rita in Madrid

Syrien 
 St.-Rita-Kathedrale in Aleppo

Vereinigte Staaten 
 St. Rita's Church in Tacoma, Washington

Einzelnachweise 

Liste (Kirchen nach Patrozinium)